Northern League 1893–94 var den femte sæson af den engelske fodboldliga Northern League. Ligaen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Middlesbrough FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Siden sidste sæson havde ligaen fået tilgang af fem hold:
 Whitby FC og North Skelton Rovers FC fra Cleveland Amateur League, hvoraf førstnævnte havde vundet ligaen.
 South Bank FC fra Teeside League.
 Bishop Auckland FC og St Augustine's FC, der ikke havde spillet ligafodbold den foregående sæson.
Til gengæld havde tre hold forladt ligaen:
 Ironopolis FC og Newcastle United FC var skiftet til The Football League Second Division.
 Sheffield United FC havde i 1892-93 spillet i både Northern League og The Football League, men valgte derefter kun at spille i The Football League.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database – Bishop Auckland 
 Football Club History Database – Darlington 
 Football Club History Database – Darlington St Augustines 
 Football Club History Database – Middlesbrough 
 Football Club History Database – North Skelton Rovers 
 Football Club History Database – South Bank 
 Football Club History Database – Stockton 
 Football Club History Database – Whitby

Noter 

Sæsoner i Northern League
Fodbold i 1893
Fodbold i 1894